Алтернатива за Германия (, AfD) или АзГ е парламентарно представена дясна политическа партия в Германия. Тя е основана през 2013 година от Проф. Бернд Луке. Председател на партията е Фрауке Петри.

Резултати от избори

Федерален парламент 

Резултати от изборите за федерален парламент – Бундестаг:

Европейски парламент 
Резултати от изборите за Европейски парламент:

Федерални провинции 
Резултати от изборите за парламентите на федералните провинции – Ландтаг:

Членска маса 
Брой на членовете на партията през годините:

Вижте също 
 Списък на политическите партии в Германия

Източници

Външни препратки 

  

Политически партии в Германия
Евроскептицизъм
Основани в Германия през 2013 година